Campbellsburg – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
Campbellsburg – comune degli Stati Uniti d'America in Kentucky